

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Czuchów – część miasta Czerwionka-Leszczyny
 Czuchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów 
 Czuchów – część wsi Mnich w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie
 Czuchów – część wsi Hażlach w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Hażlach
 Czuchów – część wsi Zabłocie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień